Реки в России:
 Медведа (река, впадает в Болонье озеро) — река в Новгородской области.
 Медведа (река, впадает в Ракитинское озеро) — река в Новгородской области.
 Медведа — река в Тверской области, приток Мологи.